Bandung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Bandung, kabupaten, Jawa Barat, 
 Bandung, stad, Jawa Barat, 
 Bandung, Kebumen, by, 
 Bandung, Sragen, by, 
 Bandung, Purworejo, by, 
 Bandung, Jepara, by, 
 Bandung, Batang, by, 
 Bandung, Tegal, by, 
 Bandung, Bangkalan, by, 
 Bandung, Nganjuk, by, 
 Bandung, Jombang, by, 
 Bandung, Mojokerto, by, 
 Bandung, Banten, by, 
 Kecamatan Bandung, distrikt, Jawa Timur, 
 Bandung, Yogyakarta, by, 
 Bandung, Boyolali, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar